Pietro Ferrari – drammaturgo italiano del XVIII secolo
 Pietro Ferrari – calciatore italiano, nato nel 1906
 Pietro Ferrari – calciatore italiano, nato nel 1914
 Pietro Ferrari – ciclista italiano
 Pietro Ferrari – architetto e ingegnere italiano
 Pietro Melchiorre Ferrari – pittore italiano